Е́рлинг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ерлинг, Марина (ур. Вильке; род. 1958) — немецкая гребчиха.
 Ерлинг, Роб (род. 1974) — австралийский гребец немецкого происхождения.
 Ерлинг, Харальд (род. 1954) — немецкий гребец.